Municípios da Espanha
Montemayor — na província de Córdova, Andaluzia
Montemayor de Pililla — na província de Valladolid, Castela e Leão
Montemayor del Río — na província de Salamanca, Castela e Leão

Ver também
Montmajor — Montmayor em ; município da Catalunha, Espanha

Desambiguações de topônimos